Cagnoli bezeichnet:

 (11112) Cagnoli, ein Asteroid des Hauptgürtels

Cagnoli ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Cagnoli (1743–1816), italienischer Astronom
 Barnaba Cagnoli, italienischer Dominikaner